

Geografia 
Regno Unito
Overton – villaggio della contea dell'Hampshire, Inghilterra
Overton – villaggio della contea del Lancashire, Inghilterra
Overton – villaggio della contea del North Yorkshire, Inghilterra

Stati Uniti d'America
Overton – villaggio della Contea di Dawson, Nebraska
Overton – comune non incorporato della Contea di Clark, Nevada
Overton – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
Overton – città della Contea di Rusk, Texas

Persone 
Doug Overton – ex cestista statunitense
Joseph P. Overton – sociologo e attivista statunitense

Altro 
Finestra di Overton – concetto introdotto da Joseph P. Overton